A Rodovia PR-583 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre a rodovia BR-163 e a rodovia PR-281, passando pela cidade de Pérola d'Oeste.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 13,5 km, podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 13,5 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná